Нойель – фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Нойель, Андре (1931 — 2003) — бельгийский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Нойель, Шарль де (1615–1686) – бельгийский иезуит, двенадцатый Генерал Общества Иисуса (ордена иезуитов).